Abelha — denominação comum de vários insetos pertencentes à ordem Hymenoptera

Geografia 
 Serra das Abelhas — serra situada na província da Beira Alta, Portugal

Artes 
 A Abelha Maia (personagem) — livro do escritor alemão Waldemar Bonsels
 Uma Abelha na Chuva — filme de 1971 do cineasta português Fernando Lopes
 Abelha (DC Comics) — personagem fictícia da DC Comics

Pessoas 
 Abelha (goleiro)

Desambiguações de animais